53. længdegrad kan henvise til:

 53. vestlige længdekreds
 53. østlige længdekreds